Observatoire de La Silla, observatoire astronomique situé à La Silla au nord du Chili près de la ville de La Serena
 (2187) La Silla, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Cerro de la Silla, une montagne du Mexique
La Silla (registre de chevaux), un registre de chevaux de sport mexicain